Julio Iglesias puede referirse a:

 Julio Iglesias Puga (1915-2005), médico español secuestrado por ETA en 1981, padre del cantante Julio Iglesias;
 Julio Iglesias (1943-), cantante español, padre de los cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias, Jr;
 Julio Iglesias Preysler (1973-), cantante español;
 Julio César Iglesias (1944-), periodista español de radio y televisión;
 Julio Iglesias Rouget (1972-), futbolista español.